Przemiana – opowiadanie Franza Kafki
 przemiana alotropowa
 przemiana austenityczna
 przemiana materii
 przemiana dławienia – zjawisko fizyczne podczas przepływu płynu przez zwężenie kanału
 przemiana fazowa
 przemiana fizyczna
 przemiana chemiczna
 Przemiana Świata – fikcyjne wydarzenie ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia
 przemiana pokoleń – cykl życiowy organizmu
 przemiana bainityczna
 przemiana bezpośrednia energii
 przemiana eutektoidalna
 przemiana eutektyczna
 przemiana termodynamiczna:
 przemiana adiabatyczna
 przemiana izotermiczna
 przemiana izobaryczna
 przemiana izochoryczna
 przemiana izoentropowa
 Przemiana 1.0 – film dokumentalny o Transition Towns (tytuł ang. In Transition 1.0) z 2009
 Przemiana – powieść science fiction autorstwa Jakuba Pucha

Zobacz też 
 przeobrażenie
 tranzycja
 przejście
 metamorfoza